Charlone puede hacer referencia a:

Personas 

César Charlone, cineasta uruguayo-brasileño.
César Charlone, político uruguayo del Partido Colorado.
Juan Bautista Charlone, militar italiano que luchó en el proceso independentista del Río de la Plata.

Miscelánea 
Coronel Charlone, más conocida como Charlone, una localidad argentina de la provincia de Buenos Aires.
Estación Coronel Charlone, antigua estación de tren ubicada en la localidad homónima.